Поатие може да се отнася за:

 Поатие, град в Западна Франция
 Сидни Поатие, актьор
 Битка при Поатие, битка между араби и франки през 732 г.
 Битка при Поатие (1356), битка между англичани и французи през 1356 г.